Шукуров — фамилия. Известные носители:

 Шукуров, Акбар Сафарович — государственный деятель Республики Узбекистан, хоким Самарканда.
 Шукуров, Алимардон (род. 1999) — киргизский футболист.
 Шукуров, Ариф Шукурович (1908—1989) — советский и таджикистанский ботаник, член-корреспондент Академии наук Таджикской ССР.
 Шукуров, Ахмеджан (1909—1991) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шукуров, Баходур Максудович (род. 1959) — д. мед. н., профессор, рентгенэндоваскулярный хирург, заслуженный врач РФ.
 Шукуров, Джапар Шукурович (1906—1963) — советский учёный тюрколог, кыргызовед. Соавтор «Русско-киргизского словаря».
 Шукуров, Джума (1925—?) — учитель средней школы, Герой Социалистического Труда.
 Шукуров, Дмитрий Леонидович (род. 1973) — российский литературовед, историк литературы.
 Шукуров, Отабек (род. 1996) — узбекистанский футболист.
 Шукуров, Рустам Мухаммадович (род. 1961) — российский историк-византинист, иранист, тюрколог.
 Шукуров, Султангали Тугельбаевич (1946—2012) — советский и казахский артист оригинального жанра, народный артист Казахской ССР.
 Шукуров, Эмиль Джапарович (1938—2019) — киргизский учёный.

См. также 
 Шукюров